Hubbardia est un genre d'arachnides de l'ordre des schizomides.
 Hubbardia est un genre de plantes de la famille des Poaceae